Сезон 1988/89 може да се счете за най-успешния сезон за футболния отбор на ЦСКА. През този сезон отборът се състезава под името ЦФКА „Средец“. ЦСКА печели всички вътрешни турнири – първенството, националната купа, купата на съветската армия, суперкупата и републиканската спартакиада. В евротурнирите ЦСКА достига до полуфинал за купата на носителите на купи отстранявайки отборите на Интер (Братислава), Панатинайкос и Рода. На полуфинала ЦФКА „Средец“ отпада от отбора на ФК Барселона.

Трофеи

Клубът

Треньори

Екипировка

„А“ футболна група

Крайно класиране

Купа на НРБ

1/8 Финал

1/4 Финал

1/2 Финал

Финал

Купа на носителите на купи

1/16 Финал

1/8 Финал

1/4 Финал

1/2 финал

Купа на съветската армия

1/8 Финал

1/4 Финал

1/2 Финал

Финал

Суперкупа на НРБ

Републиканска спартакиада 

Няма данни

Статистика по футболисти 

 Заб. Статистиката за купата на България и КСА е непълна поради което преди мачовете и головете на футболистите е поставен знакът ≥ което означава че това е минимумът мачове голове на всеки един футболист 

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 1988/89